Sei la mia donna/Tu non devi più – singolo dei Rags del 1969
 Sei la mia donna/Don't Save Your Love – singolo di Mal del 1982